Чапотиљо има више значења:

 Чапотиљо (Батопилас), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Чапотиљо (Гвазапарес), насеље у савезној држави Чивава у Мексику